Timberland poate fi:

 Timberland, Lincolnshire, un sat în Lincolnshire, Anglia
 The Timberland Company, companie producătoare de încălțăminte

Vezi și 
 Timbaland, producător, compozitor și cântăreț Hip-Hop, Rap, R&B

A nu se confunda cu 
 Justin Timberlake, cântăreț american de pop.